Kraft I. steht für:

 Kraft I. von Toggenburg (* vor 1228; † vor dem 26. September 1254), Graf und Minnesänger 
 Kraft I. (Hohenlohe-Weikersheim), Kraft I. von Hohenlohe (* um 1240; † 1313), fränkischer Edelmann und Ritter